Сан Себастијан Искапа има више значења:

 Општина Сан Себастијан Искапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Себастијан Искапа (Сан Себастијан Искапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику